Die Weltcupsaison 2017/18 der Nordischen Kombination begann am 24. November 2017 in Ruka und endete am 25. März 2018 in Schonach. Höhepunkt der Saison waren die XXIII. Olympischen Winterspiele vom 9. bis 25. Februar 2018 im südkoreanischen Pyeongchang, wobei die drei Wettbewerbe der Nordischen Kombination in Pyeongchang und Daegwallyeong-myeon ausgetragen wurden.

Den Gesamtweltcup gewann erstmals der Japaner Akito Watabe.

Unterhalb des Weltcups war der Continental Cup der Nordischen Kombination 2017/18 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Weblinks 
 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombination